Григорий Годунов:
 Годунов, Григорий Васильевич (ум. 1598) — боярин на службе у царей Ивана Грозного, Федора Ивановича, двоюродный внук Василия Григорьевича Годунова.
 Годунов, Григорий Петрович (1664—1704) — российский государственный деятель, стольник. Последний представитель дворянского рода Годуновых.